Il campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-22 2014 si è svolto dal 20 al 24 agosto 2014 a Popayán, in Colombia: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali Under-22 sudamericane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Primo titolo)

Secondo posto
Colombia

Terzo posto
Perù

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-22 2014